Веніамі́н Сергі́йович Кулико́в ( — ) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Народився 1982 року в місті Херсон; закінчив херсонську загальноосвітю школу № 32. Займався монтажем газового обладнання.

На початку 2014 року у першу хвилю мобілізації пішов на фронт, проходив службу в 92-й бригаді на Луганщині. Тричі зазанвав поранень. В подальшому перейшов на контрактну службу; старший солдат, санінструктор 21-го окремого мотопіхотного батальйону «Сармат». У червні 2015 року одружився — на що йому дали три дні відпустки.

1 січня 2017 року ближче до полуночі під час несення служби поблизу смт. Донське (Волноваський район) біля продуктового магазину у парку виник конфлікт між групою військовослужбовців та цивільних осіб. Внаслідок пострілів з вогнепальної зброї Веніамін загинув та ще двоє жителів Волноваського району. Після встановлення усіх учасників і свідків було затримано за підозрою військовослужбовця тієї ж частини.

Похований в Херсоні на Алеї Героїв.

Без Веніаміна лишились мама Валентина Микитівна, дружина Тетяна та двоє малолітніх дітей, пасинок і 2-річна донька.

Нагороди та вшанування 
 указом Президента України № 239/2018 від 23 серпня 2018 року «за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі» — нагороджений медаллю «Захиснику Вітчизни» (посмертно)
 7 грудня 2018 року встановлено меморіальну дошку честі Веніаміна Куликова в Херсонській ЗОШ № 32.

Примітки

Джерела 
 Куликов Веніамін Сергійович  // Книга пам'яті полеглих за Україну
 Міноборони України готове надати всебічну підтримку розслідуванню смерті військовослужбовця у смт Донське Донецької області 
 Куликов Веніамін Сергійович 
 Український Меморіал 

Уродженці Херсона
Померли у Волноваському районі
Поховані в Херсоні